

Persone
Leonardo Murialdo (1828-1900) – presbitero italiano, fondatore della Congregazione di San Giuseppe e santo della Chiesa cattolica
Stefano Murialdo (1776-1838) – scultore italiano
Veronica Murialdo (1811-1892) – pittrice e ceramista italiana

Altro
Murialdo – comune italiano in provincia di Savona